George Wilson (1816–1902) – amerykański polityk, burmistrz Pittsburgha
 George Wilson (1882–1960) – szkocki piłkarz
 George Allison Wilson  (1884–1953) – amerykański polityk, senator
 George Wilson (1892–1961) – angielski piłkarz
 George Wilson (1905–1984) – szkocki piłkarz
 George Wilson (ur. 1942) – amerykański koszykarz

Zobacz też 
 Albert George Wilson